Padina peut désigner :

Toponyme

Bulgarie 
 Padina, un village de Bulgarie situé dans la commune de Glavinitsa, oblast de Silistra ;
 Padina, un village de Bulgarie situé dans la commune de Devnya, oblast de Varna ;
 Padina, un quartier de Belgrade, la capitale de la Serbie, situé dans la municipalité de Zvezdara.

Roumanie 
 Padina, une commune du județ de Buzău.

Serbie 
 Padina, une localité de Serbie située dans la province autonome de Voïvodine, dans la municipalité de Kovačica et dans le district du Banat méridional ;
 Padina, un village de Serbie situé dans la municipalité de Merošina, district de Nišava.

Divers 
 Padina, un genre d’algues brunes de la famille des Dictyotacées.

Homonymie de toponyme